Родезия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в третий и последний раз за свою историю под этим названием, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 29 спортсменов (в том числе 4 женщины), которые выступали в семи видах программы, в том числе впервые была представлена команда по игровому виду спорта — мужская сборная по хоккею на траве.

Результаты

Бокс

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Парусный спорт

Плавание 

Женщины

Прыжки в воду 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Мужчины

Хоккей на траве 

Группа А

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года
1960-е годы в Зимбабве
Родезия на Олимпийских играх